Завалье — название населённых пунктов.

Россия 
 Завалье — посёлок в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Завалье — деревня в Суворовском районе Тульской области.

Украина 
 Завалье — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Завалье — посёлок городского типа в Гайворонском районе Кировоградской области.
 Завалье — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Завалье — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Завалье — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.